Фамилија Нила има више значења:

 Фамилија Нила, Колонија Венустијано Каранза (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Нила, Колонија Идалго (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Нила, Колонија Сентинела (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику